Lassiter ist
 der Name einer Schule, Lassiter High School
 der Name einer österreichischen Band, Lassiter (Band)
 der Name einer Heftroman-Serie, Lassiter (Romanheftserie)

Lassiter ist der britische (in der Bedeutung „Sohn von Leicester“) Familienname folgender Personen:
 Ariel Lassiter (* 1994), costa-ricanisch-US-amerikanischer Fußballspieler
 Francis R. Lassiter (1866–1909), US-amerikanischer Politiker
 Rhiannon Lassiter (* 1977), britische Fantasy-Autorin
 Roy Lassiter (* 1969), US-amerikanischer Fußballspieler
 William Lassiter (1867–1959), US-amerikanischer Generalmajor

Sonstiges:
 Lassiter-Küste, Küstenabschnitt im Osten des Palmerlands, Antarktika